Galáxia espiral é um tipo de galáxia caracterizada por um bojo central de velhas estrelas de População II cercadas por um disco giratório de jovens estrelas de População I. A galáxia espiral mantém suas espirais devido a teoria da onda de densidade.

Galáxias espirais 
Abaixo está uma lista de galáxias espirais notáveis com os seus próprios artigos. A coluna de classificação refere-se à classificação morfológica de galáxias usado pelos astrônomos para descrever a estrutura de uma galáxia.

Referências

Ver também 
 Lista de galáxias
 Galáxia espiral

 
Espirais